

Patronyme 
 Félix Rasumny (1869 - 1940), artiste sculpteur, graveur, médailleur, bijoutier ukrainien naturalisé français ; 
 Mikhail Rasumny (1890 - 1956), acteur d'origine russe.

Homonymie de patronyme